Lubomin ist der Name der polnischen Orte
Lubomin (Stare Bogaczowice)
Lubomin Leśny
Lubomin Rządowy
Siehe auch
Lubmin